– japoński skoczek narciarski, drużynowy srebrny medalista olimpijski oraz brązowy medalista mistrzostw świata.

Przebieg kariery 
W Pucharze Świata zadebiutował 24 stycznia 1987, zajmując 16. miejsce w Sapporo. Dzień później zdobył pierwsze punkty w karierze za zajęcie 11. miejsca. Były to jego jedyne start w sezonie 1986/1987 i z dorobkiem pięciu punktów zajął 63. miejsce w klasyfikacji generalnej (do sezonu 1992/1993 obowiązywała inna punktacja za miejsca w konkursach Pucharu Świata). Następne starty w Pucharze Świata zaliczył dopiero w kolejnym sezonie. 30 grudnia 1987 podczas zawodów w Oberstdorfie zajął 108. miejsce. Wystartował także w pozostałych konkursach 36. edycji Turnieju Czterech Skoczni, ale również nie wywalczył punktów i w klasyfikacji generalnej sezonu 1987/1988 nie został sklasyfikowany.

Po kilkuletniej przerwie wrócił do rywalizacji w PŚ w sezonie 1992/1993. Dwukrotnie zdobył punkty, lecz na podium nie stanął. Jego najlepszym wynikiem było piąte miejsce w konkursie w Ruhpolding (13 grudnia 1992). Dało mu to 32. miejsce w klasyfikacji generalnej. W lutym 1993 wystartował na mistrzostwach świata w Falun, gdzie zajął siódme miejsce na normalnej skoczni, ale na dużej zajął dopiero 58. miejsce.

Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1993/1994, kiedy to zajął 8. miejsce w klasyfikacji generalnej. W większości konkursów, w których startował zdobywał punkty, często znajdował się w czołowej dziesiątce zawodów. W swoim czwartym starcie cyklu, 17 grudnia 1993 w Courchevel wywalczył swoje pierwsze podium, zajmując drugie miejsce i ustępując tylko Andreasowi Goldbergerowi. Na podium znalazł się ponownie nieco ponad miesiąc później, 23 stycznia 1994 w Sapporo, gdzie był trzeci. Na najważniejszej imprezie sezonu, igrzyskach olimpijskich w Lillehammer w obu konkursach indywidualnych zajął ósme miejsce. Natomiast w konkursie drużynowym osiągnął największy sukces w swojej karierze wspólnie z Takanobu Okabe, Noriakim Kasaim i Masahiko Haradą zdobywając srebrny medal. Był to pierwszy w historii medal dla Japonii w konkursach drużynowych skoków narciarskich. W tym samym roku wystąpił ponadto na mistrzostwach świata w lotach w Planicy zajmując 22. miejsce.

Sezon 1994/1995 ani razu nie stanął na podium, a w czołowej dziesiątce znalazł się zaledwie dwa razy. W efekcie zajął 25. miejsce w klasyfikacji generalnej. Mimo to wziął udział w odbywających się w marcu 1995 mistrzostwach świata w Thunder Bay. W indywidualnych startach był siódmy na normalnym obiekcie, a na dużej skoczni zajął 24. miejsce. W konkursie drużynowym Japończycy w składzie: Naoki Yasuzaki, Hiroya Saitō, Jin’ya Nishikata i Takanobu Okabe wywalczyli brązowy medal.

W sezonie 1995/1996 był dwunasty w klasyfikacji generalnej. Już w drugim konkursie sezonu, 3 grudnia 1995 w Lillehammer zajął drugie miejsce, przegrywając tylko z Janne Ahonenem. Po raz drugi w sezonie i zarazem ostatni w karierze na podium znalazł się 13 stycznia 1996 w Engelbergu. Ponownie był drugi, tym razem wyprzedził go Jani Soininen. Blisko miesiąc później wystartował na mistrzostwach świata w lotach w Tauplitz, gdzie zajął 10. miejsce.

Nishikata nie pojawił się ani razu w zawodach PŚ w sezonie 1996/1997. W sezonie 1997/1998 wystąpił tylko w konkursie w Sapporo 5 lutego 1998, jednak udział zakończył już w pierwszej serii. W sezonie 1998/1999 wystartował w czterech konkursach, punktując tylko raz – 24 stycznia 1999 w Sapporo zajął 26. miejsce. W klasyfikacji generalnej tego sezonu zajął 91. miejsce z dorobkiem pięciu punktów. Startował sporadycznie w sezonach 1999/2000 i 2000/2001, ale punktów już nie zdobył. Po zakończeniu sezonu 2000/2001 postanowił zakończyć karierę.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata w lotach

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1986/1987: 63.
 sezon 1987/1988: -
 sezon 1992/1993: 32.
 sezon 1993/1994: 8.
 sezon 1994/1995: 25.
 sezon 1995/1996: 12.
 sezon 1997/1998: -
 sezon 1998/1999: 91.
 sezon 1999/2000: -
 sezon 2000/2001: -

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Do sezonu 1992/1993 obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1987/1988: 93.
 1992/1993: 19.
 1993/1994: 14.
 1994/1995: 32.
 1995/1996: 8.

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1993/1994: 22.
 sezon 1994/1995: 17.
 sezon 1995/1996: 12.

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1994: 25.
 1995: 20.
 1996: 50.
 1998: 28.
 1999: 46.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
W 1994 i 1995 roku sumowano punkty za wszystkie skoki (tak jak np. w TCS)

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
  
 

Japońscy medaliści olimpijscy
Japońscy skoczkowie narciarscy
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1995
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994
Urodzeni w 1968